A 21-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 3 și 4 martie 1990 la Glasgow, Regatul Unit. Au participat 365 de sportivi din 29 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Kelvin Hall International Sports Arena din Glasgow. Aceasta a fost inaugurată în anul 1987.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
12 atleți au reprezentat România.

 Doina Melinte – 1500 m - locul 1
 Iolanda Oanță – 400 m - locul 2
 Margareta Keszeg – 3000 m - locul 2
 Violeta Beclea – 1500 m - locul 3
 Mihaela Pogăcean – 60 m garduri - locul 3
 Galina Astafei – înălțime - locul 3
 Mirela Dulgheru – lungime - locul 4, 60 m - locul 13
 Viorica Ghican – 3000 m - locul 4
 Tudorița Chidu – 800 m - locul 5
 Marieta Ilcu – lungime - locul 5
 Victoria Oprea – 3000 m marș - locul 8
 Liviu Giurgian – 60 m garduri - locul 12

Note

Legături externe 
  Glasgow European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1990 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1990
Atletism
Glasgow